Osoby o tym nazwisku:
 Gustavo Majauskas – argentyński sztangista, olimpijczyk
 Mykolas Majauskas – litewski ekonomista, polityk i samorządowiec